Кмент () — чешская фамилия. Известные носители:

 Кмент, Вальдемар (1929—2015) — австрийский оперный певец
 Кмент, Вильгельм (1914—2002) — австрийский футболист.
 Кмент, Петр (род. 1942) — чешский борец.